2010 Голяма награда на Германия е 57-ото за Голямата награда на Германия и единадесети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 25 юли 2010 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия